Calcedônia (cidade) — cidade grega da Antiguidade, situada junto a Bizâncio (atual Istambul)
Calcedônia (mineral) — variedade de quartzo
Concílio de Calcedónia — concílio ecuménico realizado em 451 na cidade de Calcedônia

Desambiguação